Каска:
 Каска — защитный головной убор, средство индивидуальной защиты головы кого-либо.
 Каска — древняя народность Северного Кавказа и Малой Азии.
 Каска — современная индейская народность в Канаде (Британская Колумбия).
 Каска — индейский язык.
 Публий Сервилий Каска — древнеримский политический деятель и военачальник.

Топоним 
 Каска — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Каска — река в Холмогорском районе Архангельской области, приток Модьи.
 Каска — река, приток Оки, в Павловском районе Нижегородской области.
 Каска — река в Шенкурском районе Архангельской области, приток Пуи.

См. также 
 Каско